Drinhausen steht für:

 Drinhausen, Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Drinhausen (Asbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Drinhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Drinhausen (1821–1875), deutscher Maler und Zeichenlehrer